Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Gianluca Pozzi (finale)
 Jérôme Golmard (Campione)
 Arnaud Clément (semifinali)
 Dick Norman (secondo turno)

 Andrei Pavel (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Francisco Cabello (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1998